Honneur et Patrie peut faire référence à :
 Honneur et Patrie, émission radiophonique de la France libre diffusée par la BBC durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Honneur et Patrie, mouvement de Résistance créé en 1940 à Angers ;
 « Honneur et Patrie », devise de l'ordre national de la Légion d'honneur depuis Napoléon.

Voir aussi 
 Honneur et Fidélité